Sękowo ist ein polnischer Ortsname:

nach Woiwodschafts-ABC:
 Sękowo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Schönkau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Sękowo (Duszniki), Ort im Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1920: Senkowo, 1943 bis 1945 Albrechtshof, Kreis Samter, Posen
 Sękowo (Nowy Tomyśl), Ort im Powiat Nowotomyski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1920 und 1939 bis 1945 Friedenwalde, Kreis Neutomischel, Posen
 Sękowo (Bielsk), Ort im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien